Niemcy:
 Schönaich – dzielnica gminy Oberschwarzach, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schweinfurt
 Schönaich – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Böblingen

Osoby:
 Fabian von Schönaich  
 Jerzy von Schönaich

Zobacz też:
 Schöneiche